Patsy – variante del nome femminile Patty (nome)
 3310 Patsy- asteroide della fascia principale

Cinema 
 Patsy – film del 1917 diretto da John G. Adolfi
 Patsy – film del 1921 diretto da John McDermott
 Fascino biondo (Patsy) – film del 1928 diretto da King Vidor